Paul Schneider (beeldhouwer) (1927-2021), Duits beeldhouwer
 Paul Schneider (acteur) (1976), Amerikaans acteur
 Paul Schneider (predikant) (1897-1939), Duits predikant en Nazislachtoffer
 Paul Schneider (filmregisseur), regisseur van diverse tv-films
 Paul Schneider (screenwriter) (1923-2008), Amerikaans schrijver voor diverse televisieseries